Hüttung steht für:

 Hüttung (Selbitz), Ortsteil der Stadt Selbitz, Landkreis Hof, Bayern
 Frauenberger Hüttung (Hutní kout), Platz im Ortsteil Panenská Hůrka, Gemeinde Bílý Kostel nad Nisou, Tschechien